Gestaltungsfreiheit steht für:

 allgemein die Möglichkeit der freien Gestaltung, siehe Freiheit, Gestaltungsspielraum
 die Möglichkeit der Planung und Gestaltung des eigenen Lebens, siehe Autonomie
 die Möglichkeit der Selbstbestimmung über die eigene Verwendung der Zeit, siehe Zeitsouveränität
 Einfluss oder Gestaltungsmacht innerhalb sozialer Konstellationen, siehe Macht
 in der Verwaltung, Ermessenssfreiheit oder Planungsermessen, siehe Ermessen
 rechtlich die Freiheit der Gestaltung von Verträgen, siehe Vertragsfreiheit

Siehe auch:
 Entscheidung, Gestaltung, Kultur
 Handlungsfreiheit, Privatautonomie